Olaszország településeinek listája népesség alapján

Agglomerációk 
A legnagyobb olaszországi agglomerációk 2014-ben:

Városok 

Az alábbi táblázat Olaszország településeit tartalmazza népességük szerinti sorrendben az (ISTAT) 2005. december 31-én közzétett adatai alapján:

Jegyzetek

Források 
 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

Varos
Települések listái országok szerint